Spread est un mot anglais utilisé en finance qui désigne de manière générale, l'écart ou le différentiel entre deux taux ou indices de point. Sa définition précise varie en fonction du type de marché sur lequel on se trouve.

Par exemple, dans le cas de deux dettes souveraines, le spread est l'écart entre les taux souverains constatés sur dix ans (moyen terme) qui s'affiche. Les variations du rapport entre deux types d'obligations permettent de visualiser les mouvements de capitaux et donc du marché obligataire, les acteurs étant attirés ou au contraire méfiants, étant donné qu'ils sont à la recherche d'une maximalisation de leurs profits ou d'un minimum de risques, d'où des variations à la cote.

Sur tous les marchés
Le « bid et ask spread » est la différence entre le prix ask et le prix bid. Le prix ask correspond au prix auquel il est possible d'acheter un instrument financier, tandis que le prix bid correspond au prix auquel il est possible de vendre un instrument financier. Par exemple sur le marché des changes, si la valeur d'achat (ask) de la parité euro contre dollar américain (EUR/USD) est 1,5763 et que la valeur de vente (bid) est de 1,5760 alors le spread est de 0,0003, à savoir 3 pips (unités de cotation). Le spread est une mesure de la liquidité du marché. Plus le spread est proche de zéro, plus les transactions sont aisées.

Le « calendar spread » (spread calendaire) est un spread qui implique l'achat simultané de futures options ou d'options expirant à une date donnée et la vente du même instrument expirant à une autre date.

L'« expiry spread », indique l'écart au terme de la vente.

Sur les marchés de taux d'intérêt
Ted, de TED Spread, qui est interchangeable avec Swap spread.
Spread de crédit, de Credit spread

Sur les marchés optionnels
Options (call & put spreads)

Trading